MAA steht für:
 Flughafen Chennai (IATA-Code) in Indien
 Maastricht Aachen Airport
 Manufacturer's Aircraft Association
 MasAir (ICAO-Code), eine mexikanische Fluggesellschaft
 Mathematical Association of America
 Medieval Academy of America
 Methacrylamid
 Moot Alumni Association
 Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge
 den Hafen Maasholm (Fischereikennzeichen) 

 MAA (Sängerin) (* 1986), japanische Sängerin und Texterin und ehemaliges Model

maa steht für:
 Migration-Audio-Archiv
 Tecóatl (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Mazatekischen in Mexiko

Maa steht für:
 Maa, die Sprache der Massai
 Maa (Album), achtes Album der finnischen A-cappella-Gruppe Rajaton
 Maa (1959), 1959, indischer Film, Regie: Nitai Palit
 Maa (1976), 1976, indischer Film, Regie: M.A. Thirumugham 
 Maa (Novelle), Originaltitel einer Novelle von Anisul Hoque, engl. Titel: Freedom's Mother
Personen:
 Maa (Goldschmied), altägyptischer Goldschmied zur Zeit des Neuen Reiches
 Maa Tsing-Chao (Pinyin: Ma Junchao; 1910–1992), taiwanischer Insektenkundler

Siehe auch: 
 MA, Mah

 
MAA